Municipio de Fairbanks puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fairbanks (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Fairbanks (condado de Sullivan, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Sullivan.
 Municipio de Fairbanks (condado de Delta, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Delta.
 Municipio de Fairbanks (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis